Николай Родин:
 Родин, Николай Александрович (1924—2013) — русский прозаик, очеркист, счетовод, бухгалтер, участник Великой Отечественной войны, член Союза писателей России, действительный член географического общества.
 
 Родин, Николай Иванович (1923—2002) — полковник авиации, Герой Советского Союза.